Afghanistan er inddelt i 34 provinser (velayat):

Kilder